Vitina est un toponyme qui peut désigner :
au Kosovo
Viti/Vitina, une commune située dans le district de  Gjilan/Gnjilane au sud-est du Kosovo ;
en 
Vitina, une localité de Bosnie-Herzégovine dans la municipalité de Ljubuški, dans le canton de l'Herzégovine de l'Ouest et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine.